Alexeev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Evgenii Borisovich Alexeev
 Evgeny Vasilievich Alekseev